Gminy w Czechach:
 Bílov – gmina w powiecie Pilzno Północ
 Bílov – gmina w powiecie Nowy Jiczyn